Зила́й — топоним в Удмуртии:

Населённые пункты 
 Зилай — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Зилай — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Зилай — село в Балезинском районе Удмуртии.

Транспортные объекты 
 Зилай — пассажирская железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги.

Примечания